Katori se poate referi la:

 Municipiul Katori, o localitate din prefectura Chiba din Japonia.
 Sanctuarul Katori, un sanctuar șintoist în municipiul Katori.